est une expression anglaise signifiant « nerf à vif ». Elle peut faire référence à :
 , société de production américaine ;
 , film américain de David A. Prior sorti en 1991
 , film américain d'Avi Nesher sorti en 1999.

Voir aussi